Apex (lateinisch „Spitze“) steht für:

 Zielpunkt der Bewegung eines Gestirns, siehe Sonnenapex
 Apex (1994), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Phillip J. Roth aus dem Jahr 1994
 Apex (2021), US-amerikanischer Science-Fiction-Film mit Bruce Willis von Edward John Drake aus dem Jahr 2021
 Apex (Kleidungsstück), Aufsatz der Kappe eines Opferpriesters im alten Rom
 Apex (Schriftzeichen), im Lateinischen ein Betonungszeichen für lange Vokale
 ein Teil des Schmetterlingsflügels, siehe Flügel (Schmetterling)
 ein Teil der Schneckenschale, siehe Schneckenhaus
 ein Teil eines Sprosses, siehe Sprossachse #Vegetationskegel
 Apex Legends, ein Battle-Royale-Shooter
 Ideallinie beim passieren einer Kurve, siehe Idealkurve
 Apex (Programmiersprache), proprietäre Programmiersprache des Unternehmens Salesforce.com
 Celebrity Apex, ein Kreuzfahrtschiff

Anatomie:
 Apex cochleae, die Spitze der Hörschnecke
 Apex cordis, die Herzspitze, siehe Herz #Anatomie
 Apex dentis, die Spitze der Zahnwurzel
 Apex linguae, die Zungenspitze, siehe Zunge
 Apex nasi, die Nasenspitze, siehe Nase
 Apex partis petrosae ossis temporalis, die Spitze der Felsenbeinpyramide
 Apex pulmonis, die Lungenspitze, siehe Lunge

Unternehmen:
 APEX Bikes, niederländischer Fahrradhersteller
 Apex Global Brands, US-amerikanisches Marken Management Unternehmen (vormals Cherokee Global Brands)
 Apex Group, französischer Flugzeughersteller
 Apex Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller; Markenname Apex
 Apex Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller; Markenname Ace
 Apex Silver Mines, US-amerikanische Bergbaugesellschaft
 Apex Verlag, deutscher Buchverlag

Orte in Kanada:
 Apex (Nunavut), im Territorium Nunavut

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Apex (Arizona), im Coconino County
 Apex (Arkansas), im Sebastian County
 Apex (Kalifornien), im El Dorado County
 Apex (Kentucky), im Christian County
 Apex (Missouri), im Lincoln County
 Apex (Montana), im Beaverhead County
 Apex (Nevada), im Clark County
 Apex (New York), im Delaware County
 Apex (North Carolina), im Wake County
 Apex (Harrison County, Ohio)
 Apex (Pike County, Ohio)

geografischer Objekte:
 Apex-Mine, ehemaliges Bergwerk in Utah
 Apex Lake, See im Ferry County, Washington
 Apex Ditch, Kanal im Sublette County, Wyoming
 Apex Park, Park im Jefferson County, Colorado
 Apex Airpark, Flughafen im Kitsap County, Washington
 Apex Airport, Flughafen im Albany County, New York
 Apex Mountain Resort, Skigebiet in British Columbia

APEX steht als Abkürzung für:
 Acetonperoxid, Explosivstoff
 Additive System of Photographic Exposure, siehe APEX (Fotografie)
 Atacama Pathfinder Experiment, ein Radioteleskop in der Atacama-Wüste, Chile

Siehe auch:
 Apeks

Abkürzung